Seznam naselij v Sloveniji, imena na K.

Seznam

Viri
 

K